Déviation est un terme pouvant signifier :
 déviation de l'arme adverse en sports de combat
 déviation vers l'est, phénomène physique
 déviation de la verticale, l'angle entre la verticale (déterminée par la pesanteur) et la perpendiculaire à l'ellipsoïde terrestre
 une déviation routière
 une déviation idéologique
 une déviation sexuelle
 une déviation dans le jeu d'échecs.
 Déviation mortelle, film de 1981
 déviation de la Kander, opération d'aménagement suisse entre 1711 et 1714
 Déviation obligatoire, pièce de théâtre de Philippe Chevallier et Régis Laspalès en 2004.
 déviation de la cloison nasale